Detta är en lista över de segrande paren i herrarnas dubbel vid Wimbledonmästerskapen

Lista

Källor

Externa länkar

Wimbledonmästerskapen
Wimbledon herrdubbel